Скачет красная конница — картина Казимира Малевича. Хранится в Русском музее. Написана в 1928—1932 годах, точная дата неизвестна, на многие свои поздние картины Малевич ставил более раннюю дату.

История 

Картина долгое время была единственной из абстрактных работ художника, признаваемая официальной историей советского искусства, чему способствовало её название и изображение событий Октябрьской революции. Малевич поставил на обратной стороне дату 18 года, хотя на самом деле она была написана позже.

Французский историк и писатель  поместил «Конницу» в контекст других советских авангардных работ, воспевающих Красную армию: литография Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» (примерно 1919—1920), росписи обёрток для карамели Владимира Маяковского с пропагандистскими стихами: «Шел Юденич на красный Питер, Да о штыки бока повытер» (1924), оранжевая афиша (1925) Александра Родченко для Сергея Эйзенштейна, где изображён «Броненосец Потемкин» с тяжёлыми орудиями, наведёнными на старый мир, узоры декоративной сатиновой ткани «Механизация РККА» (1933) Лии Райцер. В последней работе армия уже вместо живой конницы использует различные машины и механизмы.

Режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн вспоминал, что в работе над эпизодом сражения в мультфильме «Сеча при Керженце» образцом для оформления пространства послужило изобразительное искусство 1920-х годов, в частности, картина «Скачет красная конница».

Описание 
Картина разделена на три части: небо, земля и люди (красная конница). Отношение ширины земли и неба в пропорции 0,618 (золотое сечение). Конница из трех групп по четыре ряда всадников. Земля нарисована из 12 цветов.

Примечания

Ссылки 
 «Красная конница» на портале «Виртуальный Русский музей»
 Анализ картины Казимира Малевича «Скачет красная конница…»
 Собрание всех картин Каземира Малевича (в алфавитном порядке)

Картины Казимира Малевича
Картины 1932 года
Картины из собраний Государственного Русского музея
Произведения супрематизма